Die Wysschaja Liga 1979 war die 42. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 24. März und endete am 25. November 1979.

Spartak Moskau gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor Schachtjor Donezk zum zehnten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Die Mannschaft von Pachtakor Taschkent kam am 11. August 1979 bei einem Flugzeugunglück ums Leben. In den folgenden drei Jahren sollte der Verein laut Beschluss des sowjetischen Fußballverbandes vom Abstieg verschont bleiben.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab. Die Anzahl der Unentschieden, für das ein Team Punkte bekam, war auf acht Remis begrenzt.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || UKR
 || UKR
 || GEO
 || RUS
 || BLR
 || ARM
 || RUS
 || UZB
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || KAZ
 || AZE
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || RUS

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1979 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1979 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1979
1979